Le mot portugais bacalhau peut faire référence

en biologie marine 
 à la morue, en langue portugaise ;

en gastronomie 
 à la morue séchée et salée, en langue portugaise. Il existe, dans la cuisine portugaise, des centaines de recettes et de façons de la préparer, par exemple :
 Bacalhau com todos
 Bacalhau à Brás
 Bacalhau à Gomes de Sá
 Bacalhau com nata (morue à la crème) ;

en géographie 
 au rio Bacalhau, un cours d'eau dans l'État du Minas Gerais au Brésil.
 à Bacalhau, un ancien hameau des environs de la commune de Mariana dans l'État du Minas Gerais au Brésil.